A competição do espada individual masculino foi um dos eventos da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada no  Toronto Pan Am Sports Centre no dia 21 de julho.

Calendário 
Horário local (UTC-4).

Medalhistas

Resultados

Qualificação 
Todos os 18 esgrimistas foram divididos em três grupos de seis atletas, onde cada esgrimista realizou cinco combates. Os 16 melhores no geral se classificaram para as oitavas-de-finais.

Eliminatórias 

Eventos da esgrima nos Jogos Pan-Americanos de 2015